El Torneig de Rotterdam 2012, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2012, és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va disputar entre el 13 i el 19 de febrer del 2012 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El tennista suís Roger Federer va repetir títol a Rotterdam després de l'aconseguit l'any 2005.

Quadre individual masculí 
Quadre:

Quadre doble masculí 
Quadre:

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012